Emil Lundberg kan syfta på

 Emil Lundberg (ishockeyspelare född 1982)
 Emil Lundberg (ishockeyspelare född 1993)